Pippard ist der Nachname von:
Alfred Pippard (1891–1969), britischer Ingenieur
Brian Pippard (1920–2008), britischer Physiker